Улар может означать:
 Улары — род птиц из семейства фазановых отряда куриных.
 Улар (остров) — остров в Зондском проливе.
 Улар (река) — левый приток реки Урюнг-Хастах в Якутии.